Penale – sinonimo di diritto penale
 Penale – sinonimo di clausola penale risarcitoria di un contratto